Александр Михайлович Вьюгин (—) — тракторист-машинист колхоза «Россия» Илекского района Оренбургской области. Герой Социалистического Труда (1979).

Биография 
Родился  в крестьянской семье в селе Нижнеозёрное. После окончания профессионально-технического училища трудился с 1954 года трактористом-машинистом в колхозе «Россия» Илекского района.

Неоднократно занимал передовые места в колхозном и районном социалистическом соревновании. Работал в семейном звене, которое использовало три комбайна «Колос». Летом 1978 года звено Александра Вьюгина досрочно выполнило социалистические обязательства и задания Десятой пятилетки (1976—1980), намолотив 54135 центнеров зерновых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1979 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в производстве и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1978 году, и высокие образцы трудового героизма» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В 1979 году стал инициатором областного социалистического соревнования среди семейных коллективов, работающих на уборке зерновых. В 1979 году звено Александра Вьюгина намолотило 59 тысяч зерновых.

Проработал в колхозе «Россия» Илекского района около 30 лет.

Александр Михайлович Вьюгин умер , похоронен на кладбище села Кардаилово Илекского района.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени

Литература 
 Россовский В. П., Вьюгин Александр Михайлович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 
  Вьюгин Александр Михайлович (1930), Краевед Оренбуржья
 Документальные фильмы
 Библиография